Worlds Collide – album degli Apocalyptica del 2007
 Worlds Collide 2019 – evento di wrestling
 Worlds Collide 2020 – evento di wrestling